Gruppo d'Ambin – gruppo montuoso delle Alpi del Moncenisio nelle Alpi Cozie
 Rocca d'Ambin – montagna del Gruppo d'Ambin
 Denti d'Ambin – montagna del Gruppo d'Ambin
 Monte Ambin – montagna del  Gruppo d'Ambin
 Rifugio d'Ambin – rifugio alpino nel Gruppo d'Ambin
 Colle d'Ambin – colle nel Gruppo d'Ambin